Tiberius Sempronius Longus ist der Name folgender Personen:

 Tiberius Sempronius Longus (Konsul 194 v. Chr.), römischer Politiker
 Tiberius Sempronius Longus (Konsul 218 v. Chr.)  (* ~260 v. Chr.), römischer Politiker